Niels Basse Fønss er navnet på flere personer:

 Niels Basse Fønss (1793-1858) – dansk stamhusbesidder og kammerherre
 Niels Basse Fønss (1827-1907) – dansk stamhusbesidder, kammerherre og hofjægermester
 Frederik Niels Basse Fønss (1862-1922) – dansk stamhusbesidder og hofjægermester